CHRFAM7A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 412 амінокислот, а молекулярна маса — 46 218.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Іонні канали